Bosnia ed Erzegovina
 Trnovo – comune nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina
 Trnovo – comune nella Repubblica Serba
Bulgaria
 Veliko Tărnovo (lett. «Tărnovo grande») – città
Slovacchia
 Trnovo – comune del distretto di Martin
Slovenia
 Trnovo, in italiano Tarnova – frazione della città di Nova Gorica
 Trnovo ob Soči, in italiano Ternova d'Isonzo – frazione del comune di Caporetto
 Trnovo – quartiere della città di Lubiana
 Trnovo, in italiano Torrenova – quartiere della città di Bisterza